Annie Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Annie Creek (Adcock River), Nebenfluss des Adcock River in Westaustralien
 Annie Creek (King River), Nebenfluss des King River (Palmer River) in Queensland